2 miejscowości w Polsce: 
 Antolka – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki 
 Antolka – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa